Krasnaja Now () – nazwa toponimów w Rosji

 Krasnaja Now – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Now – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Now – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Krasnaja Now – wieś w rejonie siergaczskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Krasnaja Now – wieś w rejonie woskriesienskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Krasnaja Now – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orłowskim
 Krasnaja Now – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Krasnaja Now – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Krasnaja Now – wieś w obwodzie twerskim

Strony ujednoznaczniające